Bupleurum flexuosum är en flockblommig växtart som beskrevs av Conrad Moench. Bupleurum flexuosum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
flexuosum